Louise Brough ha battuto in finale Beverley Fleitz 7–5 8–6.

Teste di serie
 Doris Hart (semifinali)
 Louise Brough (campionessa)
 Beverley Fleitz (finalista)
 Angela Mortimer (secondo turno)
 Dorothy Knode (quarti di finale)
 Darlene Hard (semifinali)
 Beryl Penrose (quarti di finale)
 Angela Buxton (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1955